Франческо Гаспарини (; ,  близ Лукки — , ) — итальянский композитор эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
Ф.Гаспарини был вторым из пяти детей Николао Гаспарини и Элизабетты Бельфиоре. О его детстве и начальном музыкальном образовании мало известно. Предположительно, он обучался в Риме у Бернардо Паскуини и Арканджело Корелли. С 1682 года Ф.Гаспарини служит органистом в римской церкви Мадонна-дель-Монти. В 1684 году он приглашается как певец в Болонью, в Академию филармоника, а с 1685 года он работает там уже как композитор. Первая опера, написанная им, Olimpia vendicata, была поставлена в 1686 году в Ливорно. Всего Ф.Гаспарини является автором 61 оперы. Наиболее успешной считается его опера Ambleto (также Amleto) — первая музыкальная вариация на гамлетовскую тематику, базирующаяся, впрочем, не на шекспировской пьесе.

В 1701 году Ф.Гаспарини переезжает в Венецию, где занимает место капельмейстера в Оспедале-делла-Пьета. Здесь он к 1713 году поставил 24 своих музыкальных пьесы, в том числе в Театре Трон (Teatro Tron). В 1716 году Ф.Гаспарини возвращается в Рим, где работает по заказу маркиза Франческо Мария Русполи — как дирижёром, так и композитором. В 1718—1724 годы Гаспарини занимается почти исключительно оперным творчеством, его произведения ставятся во всех крупнейших музыкальных театрах Италии — в том числе в Риме и Турине. В конце жизни, в 1725—1727 годах Ф.Гаспарини служит капельмейстером при церкви Сан-Джовани-ин-Латерано в Риме.

Ф.Гаспарини был известен также как музыкальный педагог и теоретик. Среди его учеников следует отметить Доменико Скарлатти, Джованни Порта и Бенедетто Марчелло. В 1708 году он выпускает в Венеции теоретическую работу по басовой школе, переиздававшуюся вплоть до 1839 года.

Оперы 
 Olimpia vendicata (dramma per musica, 1686, Livorno)
 Roderico (dramma per musica, libretto di G. B. Bottalino, 1686, Livorno)
 Bellerofonte (dramma per musica, libretto di G. M. Conti, Roma, 1690)
 Amor vince lo sdegno ovvero L’Olimpia placata (dramma per musica, libretto di Aurelio Aureli, 1692, Roma)
 La costanza nell’Amor Divino (dramma sacro per musica, libretto di Pietro Ottoboni, 1695, Roma)
 Totila in Roma (dramma per musica, libretto di Matteo Noris, 1696, Palermo)
 Aiace (dramma per musica, libretto di Pietro d’Averara, 1697, Napoli)
 Gerone tiranno di Siracusa (dramma per musica, libretto di Aurelio Aureli, 1700, Genova)
 Tiberio imperatore d’Oriente (dramma per musica, libretto di G. D. Pallavicini, 1702, Venezia)
 Gli imenei stabiliti dal caso (dramma per musica, libretto di Francesco Silvani, 1702, Venezia)
 Il più fedel tra i vassalli (dramma per musica, libretto di Francesco Silvani, 1703, Venezia)
 Il miglior d’ogni amore per il peggiore d’ogni odio (dramma per musica, libretto di Francesco Silvani, 1703, Venezia)
 La fede tradita e vendicata (dramma per musica, libretto di Francesco Silvani, 1704, Venezia)
 La maschera levata al vizio (dramma per musica, libretto di Francesco Silvani, 1704, Venezia)
 La fredegonda (dramma per musica, libretto di Francesco Silvani, 1704, Venezia)
 Il principato custodito alla frode (dramma per musica, libretto di Francesco Silvani, 1705, Venezia)
 Alarico ovvero L’ingratitudine gastigata (dramma per musica, libretto di Francesco Silvani, in collaborazione con Tomaso Albinoni, 1705, Palermo)
 Antioco (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, 1705, Venezia)
 Ambleto (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, 1706, Venezia)
 Statira (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, 1706, Venezia)
 Taican re della Cina (tragedia, libretto di Urbano Rizzi, 1707, Venezia)
 Anfitrione (tragicomedia con prologo, libretto di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, 1707, Venezia)
 L’amor generoso (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno, 1707, Venezia)
 Flavio Anicio Olibrio (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, 1708, Venezia)
 Engelberta (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, 1709, Venezia)
 Alcide ovvero L’eroico amore (La violenza d’amore) (opera tragicomica, libretto di M. Gasparini, 1709, Bergamo)
 La principessa fedele (dramma per musica, libretto di Agostino Piovene, 1709, Venezia)
 L’oracolo del fato (componimento per musica da camera, libretto di Pietro Pariati, 1709, Vienna)
 Sesostri, re d’Egitto (dramma per musica, libretto di Pietro Pariati, 1710, Venezia)
 La ninfa Apollo (scherzo scenico pastorale, libretto di Francesco de Lemene, in collaborazione con Antonio Lotti, 1710, Venezia)
 L’amor tirannico (dramma per musica, libretto di Domenico Lalli, 1710, Venezia)
 Tamerlano (tragedia, libretto di Agostino Piovene, da Jacques Pradon, 1711, Venezia)
 Costantino (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, 1711, Venezia)
 Nerope (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno, 1712, Venezia)
 Eraclio (dramma per musica, libretto di Pietro Antonio Bernadoni, in collaborazione con Carlo Francesco Pollarolo, 1712, Roma)
 Il comando non inteso ed ubbidito (dramma per musica, libretto Francesco Silvani, 1713, Milano)
 L’amore politico e generoso della regina Ermengarada (dramma per musica, in collaborazione con Giovanni Maria Capelli, 1713, Mantova)
 Lucio Papirio (dramma per musica, libretto di Antonio Salvi, 1714, Roma)
 Eumene (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno, 1714, Reggio Emilia)
 Amor vince l’odio ovvero Timocrate (dramma per musica, libretto di Antonio Salvi, 1715, Firenze)
 Il tartaro nella Cina (dramma per musica, libretto di Antonio Salvi, 1715, Reggio Emilia)
 Ciro (dramma per musica, libretto di Matteo Noris, 1716, Roma)
 Vincislao (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno, 1716, Roma)
 Il gran Cid (dramma per musica, libretto di J. Alborghetti e N. Serino, 1717, Napoli)
 Intermezzi in derisione della setta maomettana (dramma per musica, libretto di Girolamo Gigli, 1717, Roma)
 Pirro (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno, 1717, Roma)
 Il trace in catena (dramma per musica, libretto di Antonio Salvi, 1717, Roma)
 Democrito (dramma per musica, 1718, Torino)
 Nana francese e Armena (Mirena e Floro) (intermezzo, 1718, Dresda)
 Astinatte (dramma per musica, libretto di Antonio Salvi, 1719, Roma)
 Lucio Vero (dramma per musica, libretto di Apostolo Zeno, 1719, Roma)
 Tigranes (dramma per musica, in collaborazione con Francesco Bartolomeo Conti, Giuseppe Maria Orlandini e Antonio Vivaldi, 1719, Amburgo)
 Amore e maestà (dramma per musica, libretto di Antonio Salvi, 1720, Roma)
 Faramondo (dramma per musica, da Apostolo Zeno, 1720, Roma)
 La pace fra Seleuco e Tolomeo (dramma per musica, libretto di Adriano Morselli, revisionato di A. Trabucco, 1720, Milano)
 L’avaro (intermezzo, libretto di Antonio Salvi, 1720, Firenze)
 Nino (dramma per musica, libretto di Ippolito Zanelli, 1720, Reggio Emilia)
 Dorinda (favola pastorale, libretto di Benedetto Marcello, 1723, Roma)
 Silvia (dramma pastorale, libretto di Enrico Bissari, 1723, Foligno)
 Gli equivoci d’amore e d’innocenza (dramma per musica, libretto di Antonio Salvi, 1723, Venezia)
 Tigresa (favola pastorale con intermezzi, 1724, Roma)

Дополнения 
 Биография и библиография

Примечания

Ссылки 
 Гаспарини. Полные либретто опер на русском языке 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 5 марта
Родившиеся в 1668 году
Умершие 22 марта
Умершие в 1727 году
Умершие в Риме
Композиторы Италии
Дирижёры Италии
Композиторы эпохи барокко
Оперные композиторы Италии
Теоретики музыки
Члены Аркадской академии
Оперные композиторы Италии XVII века
Оперные композиторы Италии XVIII века